Kahramonhoi Todżikiston (2007) – 16. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 11 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytuł obroniła drużyna Regar-TadAZ Tursunzoda. Tytuł króla strzelców zdobył Suchrob Chamidow, który w barwach klubu Hima Duszanbe zdobył 21 goli.

Tabela końcowa 

Zespół Chosilot Dangara wycofał się przed startem rozgrywek.

Zobacz też 
 Kahramonhoi Todżikiston

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tadżykistanie
2007 w piłce nożnej
Tadżykistan w XXI wieku